Helen Walsh peut désigner :
 Helen Walsh (1908-1931), danseuse de revue américaine ;
 Helen Walsh (1977-), romancière anglaise.